Brad () — американская супергруппа, основанная Стоуном Госсардом из Pearl Jam.

История 

После того, как в 1992 году Pearl Jam стали очень популярной группой, гитарист Стоун Госсард решил создать сторонний проект вместе с барабанщиком . К ним присоединились вокалист  и бас-гитарист Джереми Тобак. Весной 1993 года музыканты работали над собственным материалом, а летом 1993 вышел их дебютный альбом Shame. Пластинка получила смешанные критические отзывы и не очень хорошо продавалась. Через три года группа выпустила второй альбом Interiors. Запись также не стала коммерчески успешной, но у группы начала появляться своя собственная группа поклонников. Brad провели концертный тур, выступая на разогреве у , пока основные группы музыкантов были неактивны.

Следующего альбома поклонникам группы пришлось ждать до 2002 года. На записи Джереми Тобака заменил Майк Берг и летом 2002 вышел третий альбом группы — Welcome to Discovery Park. В 2003 году Brad гастролировали в Австралии, после чего начали работу над четвёртым альбомом. Хотя запись и была почти готова, пластинка не выходила в свет вплоть до 2010 года. Тем временем группа приняла участие в выпуске сборника Brad Vs. Satchel, содержащего коллекцию демозаписей Brad и другого проекта Шона Смита под названием . В октябре 2007 года к группе присоединился гитарист Malfunkshun Кевин Вуд, но его участие носило скорее неофициальный характер. Наконец, в августе 2010 года на  вышел четвёртый студийный альбом Best Friends?, а в начале 2012 на лейбле  — пятая пластинка United We Stand.

Дискография 
 Альбомы
 1993 — 
 1997 — 
 2002 — 
 2010 — 
 2012 — 

 Сборники
 2005 —

Примечания 

Гранж-группы
Супергруппы
Музыкальные коллективы из Сиэтла